

Italia

Basilicata 
Chiesa di Maria Santissima Immacolata ad Acquafredda, frazione di Maratea
 Chiesa di Santa Maria Immacolata a Chiaromonte

Calabria 
Chiesa dell'Immacolata a Crotone
Chiesa dell'Immacolata Concezione a Belmonte Calabro (CS)
Chiesa di Maria Santissima Immacolata e San Rocco a Palmi (RC)
Chiesa dell'Immacolata a Lamezia Terme (CZ)

Campania 
Chiesa dell'Immacolata a Napoli
Chiesa dell'Immacolata e San Vincenzo a Napoli

Emilia-Romagna 
Chiesa di Santa Maria Immacolata a Pessola, frazione di Varsi

Friuli-Venezia Giulia 
Chiesa di Santa Maria Immacolata a Sarone

Lazio 
Chiesa di Santa Maria Immacolata a Grottarossa a Roma
Chiesa di Santa Maria Immacolata a via Veneto a Roma
Chiesa di Santa Maria Immacolata e San Giovanni Berchmans a Roma

Liguria 
Basilica di Santa Maria Immacolata a Genova
Chiesa di Santa Maria Immacolata a Sestri Levante (GE)
Chiesa di Santa Maria Immacolata ad Alassio (SV)
Chiesa di Santa Maria Immacolata a Sori (GE)

Lombardia 
Chiesa di Santa Maria Immacolata a Brugherio (MB)
Chiesa di Santa Maria Immacolata a Calvatone
Chiesa dell'Immacolata, chiesa demolita di Milano
Chiesa di Santa Maria Immacolata a Origgio (VA)
Chiesa di Santa Maria Immacolata a San Fermo della Battaglia (CO)

Puglia 
Chiesa dell'Immacolata a Mottola (TA)
Chiesa di Santa Maria Immacolata a Modugno (BA)

Sardegna 
Cattedrale dell'Immacolata ad Ozieri (SS) 
Cattedrale di Santa Maria Immacolata ad Alghero
Concattedrale dell'Immacolata Concezione a Bosa (OR)
Chiesa di Maria Immacolata a Seneghe (OR)

Sicilia 
Chiesa dell'Immacolata a Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
Chiesa di Santa Maria Immacolata a Belpasso (CT)
Chiesa dell'Immacolata ai Minoritelli a Catania
Chiesa di Maria Santissima Immacolata a Dagala del Re, frazione di Santa Venerina (CT)
Chiesa di Maria Santissima Immacolata a Lipari (ME)
Chiesa dell'Immacolata a Malfa (ME)
Chiesa dell'Immacolata Concezione al Capo, Palermo

Toscana 
 Chiesa di Santa Maria Immacolata a Rignano sull'Arno

Trentino-Alto Adige 
Chiesa dell'Immacolata ad Avio
Chiesa dell'Immacolata a Dro 
Chiesa dell'Immacolata a Grumo, frazione di San Michele all'Adige
Chiesa dell'Immacolata a Lover, frazione di Campodenno
Chiesa dell'Immacolata a Piazzo, frazione di Segonzano
Chiesa dell'Immacolata a Ronzone
Chiesa dell'Immacolata a Strigno, frazione di Castel Ivano
Chiesa dell'Immacolata a Tenno
Chiesa dell'Immacolata a Vigo Meano, frazione di Trento

Valle d'Aosta  
Chiesa di Santa Maria Immacolata a Périasc, frazione di Ayas

Veneto 
Chiesa di Santa Maria Immacolata a Cona
Chiesa di Santa Maria Immacolata a Longarone

Svizzera 
 Chiesa di Santa Maria Immacolata a Lugano

Pagine correlate
Chiesa dell'Immacolata Concezione